Юрдур:
 Юрдур — деревня в Моркинском районе Республики Марий Эл, Россия.
 Юрдур — деревня в Моркинском районе Республики Марий Эл, Россия.